Vannutelli je bilo prezime dvojice kardinala:
Serafino Vannutelli (1834. – 1915.), talijanski rimokatolički kardinal, Vincenzov stariji brat
Vincenzo Vannutelli (1836. – 1930.), talijanski rimokatolički kardinal, Serafinov mlađi brat